Le Conte du tsar Saltan désigne :
 un conte en vers d'Alexandre Pouchkine (1831) ;
 un opéra de Nikolaï Rimski-Korsakov, inspiré du précédent (1900) ;
 un film soviétique réalisé par Alexandre Ptouchko, sorti en 1966 (Skazka o tsare Saltane) ;
 un dessin animé de 1984 (Lev Miltchine et Ivan Ivanov-Vano, Soyouzmoultfilm).